Federico Pinedo ist der Name folgender Personen:

* Federico Pinedo (Politiker, 1855) (1855–1929), argentinischer Politiker
 Federico Pinedo (Politiker, 1895) (1895–1971), argentinischer Politiker
 Federico Pinedo (Politiker, 1955) (* 1955), argentinischer Politiker